Seznam brigad z zaporedno številko 82.

Seznam 
 Pehotne
 82. brigada (Združeno kraljestvo)
 82. brigada Slovenske vojske

Glej tudi